Something Big () може означати:
  — альбом 2011 року американського дуету Mary Mary.
  — альбом 2004 року британського музиканта Міка Флітвуда.
 Something Big — пісня 2014 року канадського співака Шона Мендеса.